Hofwies ist der Name folgender Orte:

 Hofwies (Miesbach), Ortsteil von Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Hofwies (Gemeinde Windhaag), Ortsteil von Windhaag bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich